Волчелистник (Daphniphyllum) — род цветковых растений, выделяемый в самостоятельное семейство Волчелистниковые (Daphniphyllaceae) порядка камнеломкоцветные. Он содержит более 25 видов вечнозеленых деревьев и кустарников, распространенных на юге и юго-востоке Азии. В более ранних классификациях волчелистник относили к семейству Молочайные.

Листья видов волчелистника поедаются гусеницами некоторых бабочек, в том числе вида Ectropis crepuscularia.

Таксономия 
В роде Волчелистник принято выделять следующие виды:
 Daphniphyllum atrobadium Croizat & Metcalf
 Daphniphyllum beddomei Craib
 Daphniphyllum borneense Stapf
 Daphniphyllum buchananiifolium Hallier f.
 Daphniphyllum calycinum Benth.
 Daphniphyllum celebense K.Rosenthal
 Daphniphyllum ceramense (T.C.Huang) T.C.Huang
 Daphniphyllum dichotomum (T.C.Huang) T.C.Huang
 Daphniphyllum divaricatum (T.C.Huang) J.X.Wang
 Daphniphyllum glaucescens Blume
 Daphniphyllum gracile Gage
 Daphniphyllum himalayense (Benth.) Müll.Arg.
 Daphniphyllum lancifolium Hook.f.
 Daphniphyllum laurinum (Benth.) Baill.
 Daphniphyllum luzonense Elmer
 Daphniphyllum macropodum Miq. — Волчелистник крупноножковый
 Daphniphyllum majus Müll.Arg.
 Daphniphyllum neilgherrense (Wight) K.Rosenthal
 Daphniphyllum papuanum Hallier f.
 Daphniphyllum parvifolium Quisumb. & Merr.
 Daphniphyllum paxianum K.Rosenthal
 Daphniphyllum pentandrum Hayata
 Daphniphyllum scortechinii Hook.f.
 Daphniphyllum subverticillatum Merr
 Daphniphyllum sumatraense (T.C.Huang) T.C.Huang
 Daphniphyllum teysmannii Kurz ex Teijsm. & Binn.
 Daphniphyllum timorianum (T.C.Huang) T.C.Huang
 Daphniphyllum woodsonianum T.C.Huang
 Daphniphyllum yunnanense C.C.Huang

Примечания

Ссылки 
 Chinese plant web (in Chinese)
 Ohwi, J. Flora of Japan, 1984. ISBN 978-0-87474-708-9
 Woody Plants of Japan, Vol. 2, 2000. ISBN 4-635-07004-2

Камнеломкоцветные
Семейства растений